Il Girasole – formazione politica italiana, presentata alle elezioni politiche del 2001
Il Girasole – villa girevole del XX secolo costruita a Marcellise, in provincia di Verona
Il Girasole – periodico di ambientalismo scientifico.
Il Girasole Edizioni – casa editrice italiana

Pagine correlate
 Girasole (disambigua)
 I girasoli